Барнатан () — испанская фамилия. Известные носители:
 Барнатан, Маркос Рикардо (род. 1946) – аргентинский писатель.
 Барнатан, Майкл – продюсер.